Johann Martin Bernatz (1802-1878), paysagiste allemand
  (1800-1882), hydrotechnicien allemand
  (1831-1898), architecte allemand